Пюже́-сюр-Аржа́н () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Драгиньян, кантон Рокбрюн-сюр-Аржан.

Площадь коммуны — 26,9 км², население — 6977 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 6915 человек (2012), плотность населения — 257,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 6630 человек, а в 2012 году — 6915 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 4113 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2937 были экономически активными, 1176 — неактивными (показатель активности 71,4 %, в 1999 году — 66,9 %). Из 2937 активных трудоспособных жителей работали 2586 человек (1392 мужчины и 1194 женщины), 351 числились безработными (162 мужчины и 189 женщин). Среди 1176 трудоспособных неактивных граждан 292 были учениками либо студентами, 389 — пенсионерами, а ещё 495 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 2655 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 6531,0 человек. При этом медиана доходов составила 19 тысяч 172 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Пюже-сюр-Аржан